

Gönen 
 Gönen chef-lieu de district de la province de Balıkesir
 La rivière de Gönen (Gönen Çayı) arrose Gönen et se jette dans la Mer de Marmara
 Le barrage de Gönen qui coupe la rivière de Gönen
 Gönen chef-lieu de district de la province d'Isparta
  village du district de Gerger dans la province d'Adıyaman

Gonen 
  général qui commandait les forces israéliennes sur le front sud pendant la guerre du Kippour (1973).
 Gonen,  kibboutz créé en 1951.